

Musica 
 Dopo la tempesta/Per gioco, per complicità, singolo di Marcella Bella del 1988

Televisione 
 Dopo la tempesta, film per la televisione del 1996